Luca Ghiringhelli (1992) – calciatore italiano
 Virginio Ghiringhelli (1898-1964) – pittore italiano